

Giorno 1 (1 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [6],  Stefanos Tsitsipas [7],  Gaël Monfils [16],  Dušan Lajović [32]
 Singolare femminile:  Naomi Ōsaka [2],  Aryna Sabalenka [10],  Markéta Vondroušová [16],  Caroline Garcia [23],  Daria Kasatkina [29]

Giorno 2 (2 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Dominic Thiem [5],  Denis Shapovalov [29]
 Singolare femminile:  Donna Vekić [22],  Garbiñe Muguruza [26],  Lesia Tsurenko [32]

Giorno 3 (3 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Stan Wawrinka [22],  Kyle Edmund [30]
 Singolare femminile:  Anastasija Sevastova [12],  Madison Keys [17],  Sofia Kenin [27]
 Doppio maschile:  Kevin Krawietz /  Andreas Mies [13],  Dominic Inglot /  Austin Krajicek [15]

Giorno 4 (4 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  John Isner [9],  Marin Čilić [13],  Nikoloz Basilashvili [18],  Gilles Simon [20],  Alex De Minaur [25],  Laslo Djere [31]
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [5],  Amanda Anisimova [25]
 Doppio femminile:  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač [11],  Veronika Kudermetova /  Jeļena Ostapenko [14]

Giorno 5 (5 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kevin Anderson [4],  Karen Khachanov [10],  Daniil Medvedev [11],  Felix Auger-Aliassime [19]
 Singolare femminile:  Caroline Wozniacki [14],  Anett Kontaveit [20],  Hsieh Su-wei [28],  Maria Sakkarī [31]
 Doppio maschile:  Mate Pavić /  Bruno Soares [4],  Jamie Murray /  Ken Skupski [10]
 Doppio femminile:  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson [12]

Giorno 6 (6 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Fabio Fognini [12],  Diego Schwartzman [24],  Lucas Pouille [27],  Jan-Lennard Struff [33]
 Singolare femminile:  Kiki Bertens [4],  Sloane Stephens [9],  Belinda Bencic [13],  Wang Qiang [15],  Julia Görges [18]
 Doppio maschile:  Oliver Marach /  Jürgen Melzer [14]
 Doppio femminile:  Samantha Stosur /  Zhang Shuai [5],  Raquel Atawo /  Lyudmyla Kichenok [16]
 Doppio misto:  Jean-Julien Rojer /  Demi Schuurs [2],  Ken Skupski /  Chan Hao-ching [9],  Rohan Bopanna /  Aryna Sabalenka [13],  Divij Sharan /  Duan Yingying [16]

Middle Sunday (7 Luglio) 
Come da tradizione, è un giorno di riposo e nessun match viene giocato.

Giorno 7 (8 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Milos Raonic [15],  Matteo Berrettini [17],  Benoît Paire [28]
 Singolare femminile:  Ashleigh Barty [1],  Karolína Plíšková [3],  Petra Kvitová [6],  Elise Mertens [21],  Petra Martić [24],  Carla Suárez Navarro [30]
 Doppio maschile:  Nikola Mektić /  Franko Škugor [6],  Bob Bryan /  Mike Bryan [7],  Máximo González /  Horacio Zeballos [9],  Rajeev Ram /  Joe Salisbury [12],  Robin Haase /  Frederik Nielsen [16]
 Doppio femminile:  Duan Yingying /  Zheng Saisai [13]
 Doppio misto:  Mate Pavić /  Gabriela Dabrowski [3],  Máximo González /  Xu Yifan [7],  Michael Venus /  Katarina Srebotnik [10]

Giorno 8 (9 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Johanna Konta [19]
 Doppio maschile:  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo [1],  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău [5],  Rajeev Ram /  Joe Salisbury [12]
 Doppio femminile:  Nicole Melichar /  Květa Peschke [7],  Chan Hao-ching /  Latisha Chan [9],  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu [15]
 Doppio misto:  Nikola Mektić /  Alicja Rosolska [6],  Fabrice Martin /  Raquel Atawo [14]

Giorno 9 (10 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Kei Nishikori [8],  David Goffin [21],  Guido Pella [26]
 Doppio maschile:  Henri Kontinen /  John Peers [8]
 Doppio femminile:  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka [6],  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs [8]
 Doppio misto:  Mate Pavić /  Gabriela Dabrowski [3],  John Peers /  Zhang Shuai [4],  Édouard Roger-Vasselin /  Andreja Klepač [11]

Giorno 10 (11 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Elina Svitolina [8]
 Doppio maschile:  Raven Klaasen /  Michael Venus [3]
 Doppio misto:  Bruno Soares /  Nicole Melichar [1],  Franko Škugor /  Raluca Olaru [12]

Giorno 11 (12 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Rafael Nadal [2],  Roberto Bautista Agut [23]
 Doppio femminile:  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic [1],  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková [2]
 Doppio misto:  Wesley Koolhof /  Květa Peschke [5]

Giorno 12 (13 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Serena Williams [11]
 Doppio maschile:  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin [11]

Statistiche della finale femminile

Giorno 13 (14 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roger Federer [2]
 Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan [4]

Statistiche della finale maschile

Torneo di Wimbledon 2019